Wach er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adolf Wach
 Joachim Wach
 Karl Wilhelm Wach